Борис Йорданов Янчулев е български учен, икономист.

Биография 
Янчулев е роден в 1898 година в град Прилеп, тогава в Османската империя в семейството на лекаря Йордан Янчулев. Доктор е на икономическите науки. Автор на много публикации на икономическа тематика, сред които „Андрей Ляпчев – бащата на българската кооперация“ (1934).

Родословие

Външни препратки

Бележки 

Български учени от Македония
Български икономисти
Родени в Прилеп
Янчулеви